Claus Dupré (* 23. April 1948) ist ein ehemaliger deutscher Automobilrennfahrer.

Karriere 

1988 nahm Dupré an sieben Rennen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft teil. Mit einem, vom Schwabacher Autohaus Maass eingesetzten, BMW M3. Sein bestes Ergebnis war ein 22. Platz beim Rennen auf dem Fliegerhorst Wunstorf. Punkte konnte Dupré nicht erzielen.

20 Jahre später, beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, konnte Dupré gemeinsam mit seinem Sohn Christoph Dupré, Jürgen Nett und Rolf Schütz in einem Honda Civic Type R vom Fuchs Personal Team Nett die SP-Cup-1-Klasse gewinnen. Mit diesem Ergebnis wurde das Team Gesamt-37.

Claus Dupré besitzt mit seinem Sohn Christoph ein Autohaus und Kfz-Sachverständigenbüro in Neunkirchen an der Saar.

Statistik

Einzelergebnisse in der DTM

Weblinks 
 DTM-Statistik bei motorsport-total.com
 Profil bei Driver Database
 Alte Schule Podcast Folge #94

Einzelnachweise 

DTM-Rennfahrer
Rennfahrer (Deutschland)
Geboren 1948
Mann
Deutscher